Robards – comune nella contea di Henderson, Stato del Kentucky, Stati Uniti d'America

Persone 
 Jason Robards – attore statunitense
 Jason Robards Sr. – attore statunitense
 Sam Robards – attore statunitense